Tyler Durden kan verwijzen naar:
Een personage uit het boek en de film Fight Club
Het pseudoniem van de schrijvers van het blog Zero Hedge